Каркасный дом — быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой. В России каркасное строительство регламентируется документом СП-31-105.2002, который на данный момент остается лишь рекомендательным документом. СП-31-105.2002 был создан на основе североамериканских строительных кодов.

Каркасные дома в Европе и Скандинавии строили еще с XI века в виде фахверков. Технология в том виде, которой мы ее знаем сейчас, появилась в начале XIX века в США.

По этой технологии строились и продолжают возводиться не только частные дома, но и трёх-, и четырёхэтажные большие многофункциональные здания.

Технология 
Достоинства каркасной технологии:
 Быстрое возведение здания;
 Относительно невысокая стоимость возведения;
 Каркас может быть выполнен из разных материалов: дерево, металлопрокат, ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), железобетон;
 Низкие затраты по эксплуатации дома;
 Ремонтопригодность;
 Возможность обеспечить высокую энергоэффективность дома;
 Готовность к эксплуатации сразу после окончания строительства. Не требуется время на усадку.

Недостатки деревянных каркасных домов:
 Плохая (низкая) звукоизоляция деревянных каркасных стен и перекрытий;
 Сроки возведения больше, чем у других деревянных домов;
 Низкая прочность по сравнению с любыми другими деревянными домами;
 Технологическая сложность формирования стеновых и кровельных «пирогов» стен;
 Длительный срок службы дома, более 100лет;
 Срок службы дома существенно зависит от качества сборки и материалов;
 Теряет потребительские свойства при подтоплении, зависит от фундамента;
 Относится к классу деревянных домов, требует соблюдения увеличенных расстояний до построек соседей;

Особенности каркасного домостроения в России и Финляндии 

При строительстве каркасных домов в России и в Финляндии применяется значительно больше натуральной древесины, чем в Европе. В этих странах дерево используется не только в несущих конструкциях, но и в обшивках. Столярные изделия — окна и двери — при строительстве каркасного дома чаще всего изготовлены из натурального дерева, и даже утеплитель — на основе целлюлозы.

Справедливо будет сказать, что в XXI веке в России и Северной Америке первенство среди утеплителей все же занимают базальтовые и минеральные ваты.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Технология возведения энергоэффективных зданий: учеб. пособие / С. А. Сычёв, Г. Д. Макаридзе; СПбГАСУ. — СПб., 2019. — 371 с. ISBN 978-5-9227-0931-6

Типы зданий по конструктивной схеме